Hjärnstorm kan syfta på:

 Hjärnstorm – lite använt ord för en metod som syftar till att lösa problem eller hitta på nya idéer, se Brainstorming
 Hjärnstorm (tidskrift) – en kulturtidskrift, grundad 1977
 Hjärnstorm (TV-program) – en serie svenska tv-program som handlar om människans psyke 2007–2009